RTA può riferirsi a:

Economia 
 RTA – Motion Control Systems, Gruppo R.T.A.

Trasporti 
 RTA – Roads and Transport Authority, Autorità dei trasporti di Dubai

Codici 
 RTA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rotuma Island (Figi)

Sigle 
 RTA – Right Torsioned Abomasum (abomaso ritorto a destra) – una patologia che può colpire i ruminanti
Residenza turistico-alberghiera
 RTA – (Rebuildable Atomizer Tank), atomizzatore rigenerabile con serbatoio, accessorio per l'utilizzo della sigaretta elettronica, e più in generale per lo SVAPO (vaping). È una delle tipologie di RBA (Re-Builtable Atomizer, atomizzatore rigenerabile).

Religione 
 Rta – Nel vedismo, Rta è la legge impersonale del cosmo, l'ordine stabilito delle cose, una consuetudine sacra.